Az 1928. évi nyári olimpiai játékokon a magyar csapat tagjaként 110 sportoló – 94 férfi és 16 nő – vett részt. Az olimpián szereplő tizenhat sportág, illetve szakág közül tizenkettőben indult magyarországi versenyző. 

A magyar csapat eredményeiről lásd: Magyarország az 1928. évi nyári olimpiai játékokon

A magyar résztvevők száma az egyes sportágakban a következő volt:


A következő táblázat ABC-rendben sorolja fel azokat a magyarországi sportolókat, akik az olimpián részt vettek.

A

B

Cs

D

E

F

G

H

I, Í

K

M

O

P

R

S

Sz

T

U

V

W

Z

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
Magyarország az 1928. évi nyári olimpiai játékokon

M
Olimpiai témájú listák
Magyarország az olimpiai játékokon